Jack Cameron (1884–1963) kanadai-amerikai baseballozó
 Jack Cameron (1902–1981) olimpia bajnok kanadai jégkorongozó
 Jack Cameron (?–1916) skót labdarúgó, aki a Huddersfield Town-ban játszott
 Jock Cameron (?–?) skót labdarúgó és edző

Lásd még 
 John Cameron (egyértelműsítő lap)